Monck est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 George Monck (1608-1670), un amiral anglais
 Charles Monck (1819-1894), premier gouverneur général du Canada

Toponyme
 Monck, une ancienne circonscription fédérale de l'Ontario au Canada
 Moncks Corner, ville de Caroline du Sud aux États-Unis
 Haldimand et Monck, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme